Dwayabeeja är ett släkte av svampar. Dwayabeeja ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dwayabeeja